UUP est un sigle, Uup est un symbole :
 UUP est le sigle du , un parti politique d'Irlande du Nord ;
 Uup est le symbole de l'ununpentium, l'élément chimique de numéro atomique 115 (ce symbole et ce nom sont désormais désuets, remplacés par Mc et moscovium).

Symbole chimique